

Села:
 Колодіївка — Житомирська область, Житомирський район
 Колодіївка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, колишній (до 2020 року) Тисменицький район
 Колодіївка — Рівненська область, Рівненський район
 Колодіївка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Колодіївка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
Залізничні зупинні пункти:
 Колодіївка — зупинний пункт Львівської залізниці
 Колодіївка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Колодіївка ()— колишня сільська гміна у Скалатському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої